Heidi — livro de Johanna Spyri

Séries e filmes 
Heidi (1937) — filme dirigido por Allan Dwan
Heidi (1952) — filme dirigido por Luigi Comencini
Heidi und Peter — filme de 1955, dirigido por Franz Schnyder
Heidi (1968) — filme feito para televisão, com Jean Simmons e Maximilian Schell
Heidi (2005) — filme dirigido por Paul Marcus
Heidi (anime) — anime de 1974 criado por Isao Takahata e Hayao Miyazaki
Heidi's Song — filme norte-americano de animação produzido pela Hanna-Barbera
Heidi (1995) — curta metragem nipo-americana de animação
Heidi 3D — série de desenho animado 3D franco-australiano
Heidi (2015) — filme de 2015, realizado por Alain Gsponer

Novelas 
 Heidi, bienvenida a casa — novela argentina de 2017 adaptada por Marcela Citterio

Outros 
Heidi Game

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de televisão